Сен-Крепен (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Крепен (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Сен-Крепен (Дордонь) — бывшая коммуна во Франции, в департаменте Дордонь, ныне Сен-Крепен-э-Карлюсе.
 Сен-Крепен-д’Оберош — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Сен-Крепен-де-Ришмон — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь